Lequeux est un patronyme porté notamment par :

Patronymes  
  (1947–2006), jockey français.
 Eléonore Lequeux (1818-1884), cofondatrice de la congrégation missionnaire des Sœurs de l'Immaculée Conception.
 François Lequeux (né en 1961), physicien français.
 James Lequeux (né en 1934), astronome français.
 Michel-Joseph Lequeux (1753-1786), architecte français.
 Paul-Eugène Lequeux (1806-1873), architecte français.
 Jacques-Paul Lequeux (1846-1907), architecte français.
 Jean-Pierre Lequeux, entomologiste français.
  (1948-), écrivain wallophone.
 William Le Queux (1864-1927), écrivain et journaliste anglais.
 Regnaud Le Queux (1440-1500), auteur français médiéval.

Divers 
 Le prix Lequeux, décerné par l'Académie des sciences.

Voir aussi  
 
 Jean-Jacques Lequeu (1757-1826), architecte et dessinateur français.